Le terme « Venetia », signifiant «  » en latin et en anglais, peut faire référence à :
 (487) Venetia, un astéroïde de la ceinture principale ;
 l'Opération Venetia, nom de code de la bataille de Gazala durant la Seconde Guerre mondiale en 1942 ;
 la Regio X Venetia et Histria, une région administrative du nord-est de l'Italie durant l'époque romaine ;
 Mine de Venetia, une mine de diamants en Afrique du Sud
L'une des nombreuses orthographes anciennes pour la ville de Venise (fréquente sur les éditions des XVIe et XVIIe siècles).

Voir aussi